Генджев може да се отнася за:
 Георги Генджев (1863 – 1945), български ветеринарен лекар
 Недим Генджев (р. 1945), български мюфтия